Jean de Laval

 Jean de Laval-Châtillon,  ;
 Jean de Laval (1437-1476) ;
 Jean de Laval-Châteaubriant, (1486-1543) est un personnage de premier plan dans l’ouest du royaume de France.

Maison de Laval